2 miejscowości w Polsce: 
 Podosie – wieś w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Krzywda 
 Podosie – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Miastkowo

Miejscowość na Białorusi:
 Podosie – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie bereskim, w sielsowiecie Bereza

Linki zewnętrzne